Montegrosso steht für:

 Montegrosso, eine Gemeinde auf der französischen Insel Korsika
 Montegrosso d’Asti, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Asti, Region Piemont
 Montegrosso Pian Latte, eine norditalienische Gemeinde in der italienischen Provinz Imperia, Region Ligurien